Krainz ist ein deutschsprachiger Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Krainz ist neben Kreinz und Greinz eine der deutschsprachigen Versionen des slowenischen Familiennamens Krajnc, welcher die Bedeutung „Person aus Krain“ hat.

Namensträger 
Ewald Krainz (* 1950), österreichischer Psychologe und Professor an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Hans Krainz (1906–1980), schweizerischer Gärtner und Kakteenspezialist
Helmut Krainz (* 1956), österreichischer Fußballspieler
Johann Krainz (1847–1907), österreichischer Lehrer, Volkskundler, Sagenforscher, Erzähler und Schriftsteller
Manuel Krainz (* 1992), österreichischer Fußballspieler
Marco Krainz (* 1997), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch 
Kainz

Familienname
Slowenischer Personenname